Campogalliani ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Campogalliani (1885–1974), italienischer Regisseur und Schauspieler
 Ettore Campogalliani (1903–1992), italienischer Komponist
 Francesco Campogalliani (1870–1931), italienischer Komödiendichter und Schauspieler